У квалификацијама за Светско првенство у фудбалу 2010. се 53 европских репрезентација боре за 13 места на првенству које ће се одржати у Јужној Африци. Квалификације су почеле 20. августа 2008. године и означавају прво учествовање црногорске репрезентације.

Систем такмичења 
У првом кругу репрезентације су постављене у осам група од шест екипа и једну групу од пет. Победници група се директно квалификују за светско првенство а најбољих осам другопласираних репрезентација ће се у другом кругу борити за преостала четири места у два међусобна сусрета. Бодови који те репрезентације у првом кругу освоје у утакмицама са репрезентацијама које ће завршити на последњем месту у групама се неће узимати у обзир при рангирању најбољих осам дугопласираних (ово не важи за репрезентацију из групе која се буде састојала од пет екипа). Најбоље другопласиране репрезентације ће затим бити подељене у два шешира у складу са светским рангом ФИФА од октобра 2009. Жреб који ће се одржати 19. октобра 2009. ће одлучити које ће се екипе из првог шешира сусрести са којом из другог, 14. и 18. новембра 2009.

Уколико две репрезентације имају једнак број бодова, поредак се одређује:
 Гол-разликом из свих утакмица у групи
 Већим бројем постигнутих голова у групи
 Већим бројем бодова из међусобних утакмица
 Гол-разликом из међусобних утакмица
 Већим бројем постигнутих голова у међусобним утакмицама
 Извлачењем или разигравањем (уколико га одобри ФИФА)

Жреб 
Репрезентације су биле подељене у шест шешира у складу са светским рангом ФИФА од новембра 2007.

Жреб је одржан 23. новембра 2007. у Дурбану у Јужној Африци.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Западна Немачка,
 <div id="4">4 као Југославија,
 <div id="5">5 као СР Југославија/Србија и Црна Гора.

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Табела другопласираних репрезентација

Други круг 
Жребом који се одржава у Цириху 19. октобра 2009. одлучује се које ће се репрезентације састати и борити за преостала места. У складу са светским рангом ФИФА од октобра 2009. репрезентације су подељене у два шешира:

Резултат жреба

Листа стрелаца 
10 голова:
  Теофанис Гекас
9 голова:

7 голова:

6 голова:

5 голова:

Види још 
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 2010.
 Светско првенство у фудбалу 2010.

Референце

Спољашње везе 
 Fifa.com — Европска зона квалификација  

УЕФА
2010